Bigger And Deffer (B.A.D.) — второй студийный альбом американского хип-хоп-музыканта LL Cool J, вышедший в 1987 году, содержащий коммерчески успешную рэп-балладу «I Need Love». Также альбом содержит синглы «Go Cut Creator Go» и «I’m Bad», которые были успешными в Великобритании. В 1998 году Bigger and Deffer стал одним из 100 лучших альбомов по версии журнала The Source.

Об альбоме
Диск получил смешанные оценки от критиков. Фотография, изображённая на обложке альбома, была сделана на фоне средней школы имени Эндрю Джексона в Куинсе (в которой LL Cool J учился перед поступлением в 10 или в 11-й класс), а обложка трек-листа была сделана в подвале бабушки рэпера, у которой он жил продолжительное время. Обе фотографии были сделаны Гленом Фридманом.

Список композиций 
 «I'm Bad» — 4:39
 «Kanday» — 3:59
 «Get Down» — 3:23
 «Bristol Hotel» — 2:43
 «My Rhyme Ain’t Done» — 3:45
 «.357 — Break It On Down» (Ervin/Jordan/Pierce/Simon/Smith) — 4:05
 «Go Cut Creator Go» — 3:57
 «Breakthrough» — 4:04
 «I Need Love» (Ervin/Ettenger/Simon/Smith) — 5:23
 «Ahh, Let’s Get Ill» — 3:45
 «The Do Wop» — 4:59
 «On the Ill Tip (Skit)» — 0:31

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы LL Cool J